Первый меликский дворец Шуши – сооружение XVIII века, расположенное в городе Шуше.

В Шуше сохранилось несколько дворцовых и крепостных укреплений, которые расположены в юго-восточной части города. Один из них – первый меликский дворец Шуши расположен в юго-восточной части города, почти в 400 м к западу  от края верхнего обрыва долины. Состоящий из четырех башен подчеркнуто крепостной стиль обнесенного стеной дворца свидетельствует о том, что он строился и функционировал как самостоятельное оборонительное сооружение.

История 
Город Шуша был основан как крепость Панахабад в середине XVIII века Панах-Али ханом с помощью своего союзника армянского мелика Шахназара для защиты Карабахского ханства.

Некоторые документы 18-го века свидетельствуют о том, что Шуши был основан сначала как оборонительное сооружение задолго до того, как стал центром Карабахского ханства. В частности, академик Ашот Ованнисян утверждал, что «Аван Юзбаши начал закладку крепостных стен, построенных на месте, ставшем цитаделью Панах-хана и резиденцией Карабахского ханства, еще в 1724 году. В 1725 г. генерал Матюшкин также сообщал, что Аван Юзбаши был занят строительством здесь крепости» .

Описания Лео также содержат информацию об этом.

Архитектура 
В архитектурных композициях Меликских дворцов  переплетаются многовековые традиции древнеармянского и арцахско - хаченского княжеского дворцового строительства а также строительства крепостей и народных жилых домов в регионе. Являясь полностью каменными капитальными сооружениями, меликские дворцы обладают в то же время весьма своеобразными архитектурными особенностями и композициями, искусно гармонирующими с природной средой, сдержанным и строгим убранством.

Общий план дворца представляет собой квадрат со стенами, с круглыми полыми башнями по четырем углам. В южном ряду сохранились части стен и участков сводов шириной 3,6м, тянущихся от башни к башне, и следы дворовых проемов, в восточной части — нижние ряды свода и четыре широких амбразуры-бойницы на 1,5м выше ниш.

Стены и башни сохранились высотой 6-7м. Юго-западная башня дворца, высота которой составляет 10м, была полностью разрушена в 1992 году, вероятно, в результате бомбардировки. Подобно бойницам на стене, эта подчеркнутая башня направлена в сторону открывающегося отсюда дальнего горизонта. Это говорит о том, что дворец был построен и имел самостоятельную оборонительную роль задолго до возведения городских стен. Ограда сложена регулярными рядами светлого необработанного песчаника, с толщиной стен 1-1,2м. Только внешний вход с его бордюрами и полукруглыми арками выложен чисто тёсанным камнем.

Предназначение и роль 
Меликские дворцы Арцаха, в том числе первый меликский дворец Шуши, наряду с замкaми и монастырями - крепостями той эпохи, сыграли большую роль в обороне края, как во время Турецко-персидских войн, так и в сражениях против посягательств соседних ханств. Особенно велика роль меликитских крепостных сооружений,  в армянской национально-освободительной борьбе XVII-XVIII вв. которые являлись центрами этой борьбы - своеобразно укрепленными «сгнахами».

Линейные помещения, сохранившиеся в первом меликском дворце Шуши, строго разграничены и непригодны для проживания, по общему мнению, они служили казармами укрепленной военной базы.

Примечания

Ссылки 
Шаген Мкртчян, Исторические памятники Шуши, 1979, стр. 50. Archived

Крепости Нагорного Карабаха
Крепости, построенные в XVIII веке
Здания и сооружения Шуши